Расин — фамилия и топоним.

Топоним 
 Расин (Висконсин) — город в штате Висконсин, США, административный центр одноимённого округа.
 Расин (округ) — административно-территориальный округ в штате Висконсин, США.
 Расин (Франция) — коммуна во Франции, департамент Об.

Фамилия 
 Расин, Жан (1639—1699) — французский драматург.
 Расин, Луи (1692—1763) — французский поэт и эссеист.
 Фрикер, Питер Расин (1920—1990) — английский композитор и педагог.